Die Saison 2013/14 der Oberliga Westfalen war die 32. Spielzeit der Fußball-Oberliga Westfalen und die zweite nach ihrer Wiedereinführung durch den ausrichtenden Fußball- und Leichtathletikverband Westfalen (FLVW) als fünfthöchste Spielklasse in Deutschland. Die Saison begann am 16. August 2013 und endete mit dem letzten Spieltag am 8. Juni 2014.

Am 29. Spieltag konnte sich Arminia Bielefeld II vorzeitig die Meisterschaft sichern. Für die Bielefelder Reserve war es nach der 2004 der zweite Meistertitel. Der DSC Arminia konnte mit 86 Punkten den bisherigen Punkterekord der FC Schalke 04 Amateure aus der Spielzeit 02/03 egalisieren. Trotz der sportlich herausragenden Saison war die Mannschaft nicht zum Aufstieg berechtigt, weil Arminia Bielefelds Profimannschaft zur Saison 2014/15 in der 3. Liga antritt. Einziger Aufsteiger ist der Vizemeister SV Rödinghausen, der bereits seit dem 30. Spieltag als Aufsteiger feststand. Rödinghausen gelang damit der fünfte Aufstieg in Serie und als bisher erst vierter Mannschaft der Durchmarsch durch die Oberliga Westfalen.

Als erster Absteiger in die Westfalenliga stand am 31. Spieltag der TuS Dornberg fest. Am 34. Spieltag wurde der Abstieg des TuS Heven besiegelt.

Zwei Begegnungen mit Beteiligung der  SpVgg Erkenschwick gingen in die Rekordlisten der Oberliga Westfalen ein. Das 5:5 gegen den FC Eintracht Rheine war gemeinsam mit einer Partie der Saison 2007/08 das torreichste Unentschieden der westfälischen Oberligageschichte. Das Spiel FC Gütersloh 2000 gegen SpVgg Erkenschwick endete 5:8 und war damit neben einer Begegnung der Saison 1985/86 das torreichste Spiel der Oberliga Westfalen aller Zeiten. Mit Stefan Oerterer, der 33 Tore erzielen konnte, stellt die SpVgg Erkenschwick außerdem den Toptorschützen der Liga.

Teilnehmer 

Für die Oberliga Westfalen haben sich folgende 18 Mannschaften qualifiziert:

 der Absteiger aus der Regionalliga West 2012/13: VfB Hüls
 die verbleibenden Mannschaften aus der Oberliga Westfalen 2012/13: Rot Weiss Ahlen, SC Roland Beckum, Arminia Bielefeld II, TuS Dornberg, TuS Ennepetal, SpVgg Erkenschwick, TuS Erndtebrück, FC Gütersloh 2000, Hammer SpVg, Westfalia Herne, TuS Heven, SuS Neuenkirchen, Westfalia Rhynern, TSG Sprockhövel
 die Meister der beiden Staffeln der Westfalenliga 2012/13: SV Rödinghausen, SV Zweckel
 der Sieger des Entscheidungsspiels zwischen den Vizemeistern der beiden Staffeln der Westfalenliga 2012/13: FC Eintracht Rheine

Auf- und Abstiegsregelung 

 Aufstieg in die Regionalliga West
Für den Aufstieg in die Regionalliga West sind der Erst- und Zweitplatzierte sportlich qualifiziert.
 Abstieg aus der Oberliga Westfalen
Die zwei Tabellenletzten steigen in die jeweilige Staffel der Westfalenliga ab. Bei drei bzw. vier Absteigern aus der Regionalliga West und den sonstigen übergeordneten Ligen in die Oberliga steigen die drei bzw. vier Tabellenletzten zur Westfalenliga ab. Bei fünf oder mehr Absteigern aus der Regionalliga West und den sonstigen übergeordneten Ligen in die Oberliga steigen die vier Tabellenletzten zur Westfalenliga ab. Die Voraussetzung hierfür ist, dass zwei Vereine der Oberliga ihr Aufstiegsrecht in die Regionalliga wahrnehmen, ansonsten erhöht sich die Zahl der Absteiger bis maximal auf sechs Mannschaften.
 Aufstieg in die Oberliga Westfalen
Aus den beiden Westfalenligen steigen die beiden Meister auf. Sollte die Anzahl von 18 Mannschaften der Oberliga nicht erreicht werden, tragen die Tabellenzweiten jeder Staffel bei einem freien Platz ein Entscheidungsspiel um einen zusätzlichen Aufsteiger in die Oberliga aus.

Tabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Stadien 

Die Spiele der Oberliga Westfalen besuchten insgesamt 113.673 Zuschauer (371 pro Spiel). Bestbesuchte Partie war mit Abstand das Kreisderby und Eröffnungsspiel der Oberliga Westfalen. Die Begegnung Eintracht Rheine gegen SuS Neuenkirchen sahen am 1. Spieltag 3.522 Besucher. Den höchsten Zuschauerschnitt hatte der SV Rödinghausen. Die Spiele im Rödinghauser Wiehenstadion wollten durchschnittlich 769 Zuschauer sehen.

Weblinks

Einzelnachweise 

2013
Oberliga Westfalen